Příjmení Rajský nese více různých osobností:

 Anna Forchheimová-Rajská (1822–1903) – česká herečka
 Bohuslava Rajská (1817–1852) – česká vlastenka, pedagožka, básnířka a autorka rozsáhlé korespondence
 Josef Rajský (1875–???) – český herec, divadelní inspicient

Česká příjmení